PMI est un sigle pouvant désigner :
 Protection maternelle et infantile, services gérés par les conseils départementaux français et européen ;
 Petites et moyennes industries ;
 Philip Morris International, une multinationale du tabac ;
 Presse musicale internationale, une association de critiques musicaux.
 Project Management Institute, une association professionnelle ; 
 Purchasing Managers Index, indicateur de l'activité manufacturière ;
 Palang Merah Indonesia, la Croix-Rouge indonésienne ;
 Point de mutualisation d'immeuble (ou intérieur), une solution de raccordement des abonnés aux opérateurs en fibre optique dans un bâtiment résidentiel collectif ;
 Positive Material Identification, une technique de contrôle non destructive, qui mesure la quantité d'éléments chimiques d'alliages dans un métal ;
 Pèlerinage militaire international, pèlerinage réunissant à Lourdes des militaires du monde entier une fois par an depuis 1965 ;
 Pension militaire d'invalidité, une prestation compensatoire accordée aux anciens combattants invalides, en France ;
 Programme minimum d'intégration, un programme de l'Union africaine.
 Post Merger Integration, l'activité d'intégration opérationnelle d'une entreprise après son acquisition ;

PMI est un code pouvant désigner :
 .